HMS „Advice” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Advice” – 9-działowa pinasa z lat 80. XVI wieku
 HMS „Advice” – 40-działowa fregata IV rangi (ang. fourth-rate) typu Elizabeth z lat 50. XVII wieku
 HMS „Advice” – 50-działowy okręt liniowy IV rangi (ang. fourth-rate) z początku XVIII wieku, od 1744 roku nosił nazwę HMS „Milford”
 HMS „Advice” – 50-działowy okręt liniowy IV rangi (ang. fourth-rate) z lat 40. XVIII wieku
 HMS „Advice” – 10-działowy żaglowiec z lat 70. XVIII wieku
 HMS „Advice” – 4-działowy żaglowiec z lat 70. XVIII wieku
 HMS „Advice” – szkuner z końca XVIII wieku
 HMS „Advice” – statek pocztowy „Vixen” z lat 20. XIX wieku, od 1837 roku wcielony do Royal Navy pod nazwą HMS „Advice”

Zobacz też 
 HMS „Advice Prize”

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów